Tadus, Tadius ou Tadis do grego Empalar.

História 

A termo "Tad-us" ou "Tada-non" tem origem aramaica, e foi primeiramente utilizada no dialeto jônico em uma nova escrita baseada no alfabeto fenício e com cinco sinais específicos para as vogais, que seria posteriormente denominada alfabeto grego.

Esse termo faz referência à uma antiga forma de execução e tortura grega que consistia em perfurar os corpos das vítimas com estacas pontiagudas, introduzidas de baixo para cima de forma à perfurar primeiramente  o reto, e posteriormente o resto do corpo  até finalmente atravessá-lo por completo sem perfurar órgãos vitais, o que produziria uma morte mais lenta e cruel.  Essa prática é conhecida hoje em dia como empalamento e ainda é praticada por comunidades tribais africanas.

d.C. 
Uma estaca de tortura teria sido o instrumento naquele em que Jesus Cristo morreu por ser pregado nele. (Mt 27:32-40; Mr 15:21-30; Lu 23:26; Jo 19:17-19, 25) No grego clássico, a palavra (stau·rós), traduzida por “estaca de tortura” na Tradução do Novo Mundo, ou (tad.ius) do aramaico traduzido como "estaca de empalamento" denota primariamente uma estaca, ou poste, ereto. As evidências históricas dizem que a crucificação era uma forma de tortura inspirada na antiga prática grega de empalamento .

Instrumentos de tortura